Mandi () ist eine Stadt (Municipal Council) im indischen Bundesstaat Himachal Pradesh.

Sie bildet das Verwaltungszentrum des gleichnamigen Distrikts.
Beim Zensus 2011 betrug die Einwohnerzahl 26.422.
Mandi liegt auf einer Höhe von  im Vorderen Himalaya. Die Stadt liegt am linken Flussufer des Beas an der Einmündung des linken Nebenflusses Suketi Khad. 

Die Stadt wurde im Jahr 1527 als Hauptstadt des Fürstenstaats Mandi gegründet.

Die Fernstraße NH 21 verbindet Mandi mit dem südlich gelegenen Bilaspur. Flussaufwärts führt der Highway ins Kullutal nach Manali.
Der NH 70 führt von Mandi nach Westen zur Stadt Hamirpur. Der NH 20 führt nach Nordwesten zur Stadt Dharmshala.

Klima 
Das Klima in Mandi ist subtropisch. In den Sommermonaten Juli und August, während der Monsunzeit, fallen die meisten Niederschläge. Der durchschnittliche Jahresniederschlag beträgt 1679 mm. Die Jahresmitteltemperatur liegt bei 21,7 °C.

Weblinks

Einzelnachweise 

Municipal Council in Himachal Pradesh
Ort in Himachal Pradesh
Distrikt Mandi